Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na cztery grup, w których znalazło się po 6 zespołów.

Do grupy D trafiły reprezentacje Bułgarii, Finlandii, Iranu, Kuby, Polski oraz Portoryka.

Mecze w grupie D rozegrane zostały w dniach 9-18 września w Pałacu Kultury i Sportu w Warnie.

Awans do drugiej fazy grupowej uzyskały reprezentacje Polski, Iranu, Bułgarii oraz Finlandii.

Tabela

1. kolejka

Bułgaria – Finlandia

Iran – Portoryko

Kuba – Polska

2. kolejka

Portoryko – Polska

Iran – Bułgaria

3. kolejka

Finlandia – Kuba

Bułgaria – Portoryko

4. kolejka

Kuba – Iran

Polska – Finlandia

5. kolejka

Portoryko – Finlandia

Kuba – Bułgaria

6. kolejka

Kuba – Portoryko

Iran – Polska

7. kolejka

Finlandia – Iran

Bułgaria – Polska

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018